Доркас (; газель; )

 Доркас — газель.
 Доркас (I век) — библейский персонаж; святая женщина, оживлённая после смерти апостолом Петром.
 Доркас (дочь Малвина) — персонаж рассказа Натаниэля Готорна «Похороны Роджера Малвина» (1832).